BH, Bh eller bh kan syfta på:

Bh – ett underklädesplagg för kvinnor
BH – landskod för Bahrain
BH – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Belize
Bh – ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör transuranerna, se bohrium
.bh –  nationell toppdomän för Bahrain
BH – bröstningshöjd, ett mått mellan golv och fönster- eller dörrglasets början